Димитрий II Палеолог (греч.: Δημήτριος Παλαιολόγος) (1407 — 1470) — губернатор Лемноса в 1422-1440 гг. (с 1425 года получил титул деспот), деспот Месембрии в 1440-1451гг, деспот Мореи в 1449-1460. Правил Морейским деспотатом вместе со своим братом Фомой Палеологом.

Происхождение 
Димитрий Палеолог был сыном императора Мануила II Палеолога и императрицы Елены Драгаш, а также братом императора Константина XI Драгаша и деспота Фомы Палеолога.

Биография 
Как младший сын императора, Димитрий получил титул деспота в 1425 году. Хотя в 1422 году он получил от своего отца императора Мануила II во владение остров Лемнос, Димитрий отказался там жить, и с просьбой защиты от своих братьев, в 1423 году бежал к венгерскому королю Сигизмунду. Однако, через год, 1425 году, Димитрий переехал в Лемнос, где и жил в течение следующего десятилетия.

Димитрий был частью окружения своего брата императора Иоанна VIII Палеолога, находившегося в Италии в 1437 году, и проводившего переговоры с целью воссоединения католической и православной церквей. Димитрий был против объединения церквей, и без разрешения императора уехал домой в 1439 году.

Впоследствии Димитрий был вынужден отдать Лемнос в качестве наказания за возвращение домой без согласия императора.

31 октября 1448 года, когда Иоанн VIII умер, а его наследник, Константин, находился в Морее. Используя, то что он был ближе к Константинополю, Димитрий попытался совершить государственный переворот. Но эта попытка не удалась, в основном из-за вмешательства его матери Елены Драгаш. В 1449 году новый император, Константин XI Палеолог, отдал Димитрию половину Мореи, чтобы отправить его подальше от Константинополя. В Морее Димитрий стал соправителем своего брата Фомы Палеолога.

Между Фомой и Димитрием возрастала напряжённость.

В конце сороковых годов братья стали вассалами султана Османской империи и остались ими после захвата Константинополя в 1453 году. Однако между братьями постоянно возникали конфликты. Чтобы покончить с этим в мае 1460 года Мехмед во главе армии направился в Морею. Махмуд-паша был назначен командовать авангардом. Деспот Димитрий послал к ним своего шурина, Димитрия Асеня, с дарами, чтобы задобрить или склонить на свою сторону, однако Мехмед арестовал Асеня и отправил в заключение. Махмуд-паша был выслан с армией Румелии вперед, чтобы пленить деспота. За ночь дойдя до Мистры, Махмуд-паша окружил город и потребовал сдать его. Деспот выдвинул встречное требование освободить Асеня в обмен на сдачу. Махмуд-паша согласился, город был сдан. С Диметрием и его семьёй Махмуд обращался уважительно. На следующий день прибывший Мехмед лично принял ключи от столицы деспотата. Второй брат, Фома Палеолог, увидев, что он не сможет защитить свою часть деспотата, уплыл из Каламаты в Наварино.

В Стамбул Димитрий приехал в свите Мехмеда. Вначале Димитрий пользовался расположением султана. Он получил Энос, острова Лемнос и Имврос, а также части островов Тасос, Самофракия и доход от соляных варниц Энеза. В течение семи лет Димитрий тихо жил в Эносе с женой Зоей и её братом Матфеем Асеном. Димитрий проводил свои дни, предаваясь охоте и чревоугодию. В 1463 году перед Боснийской кампанией, Мехмед решил его убить, но Махмуд-паша отговорил султана от этого. Вместо казни у него были отобраны земли. Согласно одной из версий, служащие Матфея утаили часть доходов, причитавшихся султану с соляных копей Матфея, за что сочли виновными Матфея и Димитрия. Судьба Матфея неизвестна, Димитрий же был лишен всех доходов и отправлен в Дидимотихон, где он проживал в большой бедности. Там его однажды увидел проезжавший через город султан и сжалился над ним. Димитрию было назначено годовое содержание в 50 тыс. серебром. Однако, вскоре Димитрий и его жена приняли монашество. В монашестве стал Давидом. Умер Димитрий в монастыре в Адрианополе в 1470 году.

Семья 
Димитрий Палеолог был женат на Зое Параспондил, потом повторно женился на Феодоре Асень, дочери Павла Асеня. От второй жены он имел по крайней мере одну дочь:
 Елена Палеолог — (апрель 1442—ум. до 1470 года) была принята в гарем султана Мехмеда II в 1460 году. Видимо, сохранила девственность, живя в Адрианополе в собственном доме. Алдерсон сообщает, что она была отвергнута султаном, поскольку он боялся, что она его отравит.

Предки Димитрия Палеолога

Примечания

Ссылки 
 http://vizantia.info/docs/181.htm

Литература 
 Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991.
 Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches
 Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
 George Sphrantzes, The Fall of Byzantine empire
 Nea Domi (Νέα Δομή), vol. 26, article: Helena Palaeologus (Ελένη Παλαιολόγου)
 
 
 

Палеологи
Деспоты Мореи
Багрянородные